Das Nescafé Asian Open 1993 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1992/93, das vom 13. bis 20. März in Bangkok ausgetragen wurde. Veranstaltungsort war das Imperial Queens Park Hotel. Es war die vierte Ausgabe des Turniers und das dritte Mal, dass es in der thailändischen Hauptstadt stattfand. Sponsor und Namensgeber war erstmals die Schweizer Kaffeemarke Nescafé.

Titelverteidiger Steve Davis schied bereits in Runde 2 aus. Im Finale siegte der Engländer Dave Harold mit 9:3 über Darren Morgan aus Wales. Harold war die Nummer 93 der Weltrangliste und bis dahin hatte noch kein Spieler von so weit hinten ein Ranglistenturnier gewonnen. Es blieb aber der einzige Ranglistentitel in seiner Karriere.

Die Asian Open wurden nach dieser Saison eingestellt. An ihre Stelle traten die Thailand Open, die an selber Stelle in veränderter Form als Top-32-Turnier mit Wildcard-Spielern ausgetragen wurden.

Hauptturnier 
Wie bei den bisherigen Ausgaben des Turniers trafen im Hauptturnier die Top 32 der Weltrangliste auf die 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren. Auch der Modus blieb unverändert: Alle Runden inklusive Halbfinale wurden auf 5 Gewinnframes gespielt (Best of 9). Das Finale ging dann über maximal 17 Frames (9 Frames zum Sieg).

Quellen 

Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Bangkok
1993